Lecca puede referirse a:
 Celso Garrido Lecca
 Hernán (Jesús) Garrido Lecca (Montañéz)
 Radu Lecca (en)
 Rufino Lecca